Овај чланак садржи податке о црногорским кошаркашима који су се у неком тренутку своје каријере опробали у НБА.

Списак играча 
Стање на дан 11. март 2023.

Тренутни статус играча:

 Списак по клубовима Стање на дан 11. март 2023.

Успеси 
 НБА Ол-стар меч:
 Никола Вучевић (2019, 2021)
 НБА утакмица звезда у успону:
 Никола Вучевић (2013)

Списак драфтованих играча који нису играли у НБА лиги

Извори

Спољашње везе 

 www.basketball-reference.com 

НБА играчи